Iasos (Ϊασος) – w mitologii greckiej król Orchomenos.

Iasos władał Orchomenos.

Władca ten ożenił się z Persefone, której ojcem był Minyas.

Synem Iasosa był Amfion.

 Potomkowie Iasosa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Królowie w mitologii greckiej